Альмудайна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 8,80 км². Население — 132 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Almudaina
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте